Pidge puede referirse a:

Apodo:
 Noah Beery Jr. (1913-1994), actor estadounidense
 Pidge Browne (1929–1997), jugador de béisbol estadounidense
 George Browning, un AAU basquetbolosta de all-american en la temporada 1921-1922 
Otros usos:
 Ramona "Pidge" Contrares, un personaje recurrente en Orange Is the New Black, una serie de televisión estadounidense
 Pidge Gunderson, un personaje en Voltron: Legendary Defender, una serie web estadounidense de animación
 Palomo-hole messagebox o pidge, utilizado para sistemas de correo interno
 Pidge, una novela de 1997 para niños de Ann James

Wikipedia:Desambiguación